Das Open Féminin de Marseille 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Marseille. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 29. Mai bis 5. Juni 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Marseille